Chisholm ist ein schottischer Clan, siehe Clan Chisholm.

Chisholm ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Rowland Chisholm (1888–1981), australischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Andrew Chisholm (* 1991), kanadischer Biathlet und Skilangläufer
 Anthony Chisholm, US-amerikanischer Schauspieler
 Ashleigh Chisholm (* 1990), australische Schauspielerin
 Brock Chisholm (1896–1971), kanadischer Psychiater
 Caroline Chisholm (1808–1877), australische Philanthropin
 Colin Chisholm (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 David Chisholm (1937–1998), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Erik Chisholm (1904–1965), schottischer Komponist und Dirigent
 George Chisholm (1915–1997), schottischer Jazzmusiker
 Geoffrey Donald Chisholm (1929–2006), australischer Politiker
 Gordon Chisholm (* 1960), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Hayden Chisholm (* 1975), neuseeländischer Jazzmusiker und Komponist
 Hugh Chisholm (1866–1924), britischer Journalist und Herausgeber
 Hugh J. Chisholm (1847–1912), kanadischer Unternehmer
 James Chisholm († 1545), schottischer Geistlicher
 Jesse Chisholm (1805–1868), US-amerikanischer Kaufmann und Führer für Viehtriebe
 John Stephen Roy Chisholm (1926–2015), britischer Mathematiker
 Linda Chisholm (* 1957), US-amerikanische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin

 Mark Chisholm (* 1981), australischer Rugby-Union-Spieler
 Melanie Chisholm (* 1974), englische Pop-Sängerin, siehe Melanie C
 Robin Chisholm (1929–1991), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Roderick Chisholm (1916–1999), US-amerikanischer Philosoph
 Ross Chisholm (* 1988), schottischer Fußballspieler
 Sallie Chisholm (* 1947), US-amerikanische Meeresbiologin
 Shirley Chisholm (1924–2005), US-amerikanische Politikerin
 Tanya Chisholm (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin

Chisholm ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Chisholm (Alabama)
 Chisholm (Maine)
 Chisholm (Minnesota)
 Chisholm (Texas)

in Australien:
 Chisholm (Canberra)

in Kanada:
 Chisholm (Alberta)

Sonstiges:
 Chisholm Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Chisholm Trail, Herdenweg für den Viehtrieb in den Vereinigten Staaten